Alfândega da Fé (gemeente)
 Alfândega da Fé (freguesia)